Bosch pode se referir a:

 Robert Bosch GmbH - empresa alemã conhecida simplesmente como Bosch
 Robert Bosch - fundador da empresa acima
 Hieronymus Bosch - pintor e gravador holandês
 Jimmy Bosch - músico estadunidense
 Juan Bosch - político dominicano

Desambiguação